El término Rated R puede hacer referencia a películas u otros multimedios audiovisuales que incluyen contenido dirigido a un público más maduro (ej: lenguaje soez, violencia brutal, temáticas para adultos, promiscuidad, abuso de sustancias, intrigas políticas, etc.) y por lo tanto han recibido una calificación "restringida" por parte de uno de los siguientes sistemas de calificación para películas:

Motion Picture Association of America film rating system
Canadian Home Video Rating System
British Board of Film Classification, que utiliza la clasificación "R"

Rated R también puede hacer referencia a:

Música 
Rated R, segundo álbum de estudio de Queens of the Stone Age
Rated R, cuarto álbum de estudio de Rihanna
"Rated R", una canción de Ralph Tresvant
"Rated R", una canción de Redman
"Reality Is Rated 'R'", una canción de la banda d.b.s. incluida en su álbum If the Music's Loud Enough...

Personas 
Rated R (rapero), un rapero con Universal Records
"The Rated R", un rapero del grupo Thug Life
 Rated R Superstar, apodo del luchador Edge (Adam Copeland) en WWE

Otros usos
Rated R, un programa de entretenimiento transmitido por la estación de radio DYAB en Filipinas